Simonne Mathieu ha battuto in finale Nelly Adamson 6–0 6–3.

Teste di serie
 Simonne Mathieu (campionessa)
 Nancy Wynne (ottavi di finale)
 Sylvia Henrotin (quarti di finale)
 Valerie Scott (secondo turno)
 Arlette Halff (semifinali)
 Nelly Hopman (ottavi di finale)
 Madzy Rollin-Couquerque (semifinali)
 Esther Hein-Mueller (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1938